El Torneig de Delray Beach 2017, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2017 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 26 de febrer de 2017 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista local Jack Sock va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017